Valle Alto bezeichnet:

 Valle Alto (La Paz) – Name des Haupttals der bolivianischen Großstadt La Paz
 Valle Alto (Cochabamba) – Name einer Region im bolivianischen Departamento Cochabamba
 Valle Alto (Monterrey) – Name eines Vorortes der Stadt Monterrey in Mexiko
 Valle Alto (Hermigua) – Name der ersten Siedlung von Hermigua auf der Kanareninsel La Gomera